Zamudio peut faire référence à :

Patronymes 
 Adela Zamudio (1854-1928), femme de lettres, pionnière du féminisme en Bolivie.
 Daniel Zamudio (1987 - 2012), jeune homosexuel chilien victime de violence homophobe.
 Delia Zamudio (1943-), syndicaliste et militante des droits des femmes afro-péruviennes.

Toponymes 
 Zamudio, une commune de Biscaye dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.

Divers 

Homonymie de patronyme